4186 Tamashima- asteroide della fascia principale
 Tamashima – centro abitato del Giappone, ora confluito nella città di Kurashiki
 Tamashima – stazione ferroviaria, ora rinominata in Stazione di Shin-Kurashiki
 Tamashima – antica denominazione della città di Ōmura